El término batará pizarroso puede referirse a varias especies de ave que anteriormente estaban clasificadas dentro de Thamnophilus punctatus:

el batará pizarroso punteado — Thamnophilus punctatus;
el batará pizarroso occidental — Thamnophilus atrinucha;
el batará pizarroso del Marañón — Thamnophilus leucogaster ;
el batará pizarroso de Natterer — Thamnophilus stictocephalus;
el batará pizarroso boliviano — Thamnophilus sticturus;
el batará pizarroso del planalto — Thamnophilus pelzelni;
el batará pizarroso de Sooretama — Thamnophilus ambiguus.